Bagel steht für:

 Bagel, ein Gebäck aus Hefeteig
 Bagel-Gruppe, Unternehmensgruppe im Bereich der Druckereien und Verlage mit Sitz in Düsseldorf; siehe auch TSB-Gruppe

Bagel ist der Familienname folgender Personen:
 August Bagel (1838–1916), deutscher Unternehmer im Verlagsgeschäft und Druckwesen, Sohn des Peter August Bagel
 Peter August Bagel (1809–1881), deutscher Buchhändler und Verleger
 Ilse Bagel (1908–1991), deutsche Unternehmerin
 Julius Bagel (1826–1900), deutscher Buchhändler und Verleger, Bruder von Peter August Bagel
 Julius Bagel junior (1861–1929), deutscher Verleger, Sohn von Julius Bagel
 Simone Bagel-Trah (* 1969), deutsche Mikrobiologin und Managerin 
 Bagel (Unternehmerfamilie), deutsche Unternehmerfamilie

Siehe auch:
 Papierfabrik Bagel, ehemalige Papierfabrik im Ortsteil Eggerscheidt von Ratingen
 Villa Bagel